Orxais puede hacer referencia a:

Orxais (Quiroga), lugar de la parroquia de Vilar de Lor, concello de Quiroga.
Os Orxais (El Bollo), lugar de la parroquia de Xava, concello de El Bollo.